Code noir : code qui réglementait l'esclavage dans les colonies françaises ;
 Le Code noir : opéra-comique représenté en 1842, sur un livret d’Eugène Scribe.